Анн (Анна) Голо́н (, настоящее имя Симона Шанжё, , также писала под псевдонимом Жоэль Дантерн, ; 17 декабря 1921, Тулон — 14 июля 2017, Версаль) — французская писательница, журналистка и киносценаристка. Получила известность благодаря написанной в соавторстве с мужем Всеволодом Голубиновым (1903—1972), работавшим под псевдонимом Серж Голон, серии исторических романов об Анжелике — светловолосой зеленоглазой красавице-аристократке и авантюристке XVII века.

Биография 
Родилась 17 декабря 1921 года в Тулоне в семье капитана французского флота Пьера Шанжё. Девочка рано проявила способности к живописи и рисунку.

Когда ей исполнилось 18 лет, она написала свою первую книгу «Страна за моими глазами», опубликованную в 1944 году под псевдонимом Жоэль Дантерн. Именем Жоэль её впоследствии называли в семье. Тогда же она начала работать журналисткой.

Летом 1940 года, когда Франция была оккупирована немецкими войсками, семья жила в Версале. Симона решила вырваться из оккупированной зоны и отправиться на юг, к испанской границе.

В 1949 году молодая писательница получила премию за свою новую книгу — «Патруль у фонтана Сан-Инносан». На полученные деньги она решила поехать в Африку, откуда собиралась посылать репортажи.

Симона отправилась во Французское Конго, где познакомилась с геологом Всеволодом Голубиновым. Роман, начавшийся между ними, вылился в глубокое чувство, и вскоре они поженились.

Жизнь в Конго, однако, становилась сложнее; и супруги вернулись во Францию, поселившись в Версале. Однако Всеволод Голубинов не мог найти работу. Они попытались заниматься совместным литературным трудом и выпустили книгу о диких животных «Le Coeur des Betes Sauvages». Тем не менее положение было трудным. Кроме того, Симона к тому времени родила первого ребёнка. И тогда она решила написать историко-приключенческий роман.

Симона и Всеволод три года проработали в библиотеке Версаля, изучая исторические материалы, посвящённые истории XVII века. Работа распределялась так: Симона изучала материал, писала, строила фабулу, составляла план; а Всеволод заботился об историческом материале и консультировал её. В 1956 вышел первый роман об Анжелике. 

В 2004 году после 10-летнего судебного процесса со своим агентом («Ашетт Ливр» (), группа Лагардер) ей удалось вернуть себе авторские права на серию книг об Анжелике. После этого Симона Шанжё занялась переизданием всех томов серии в новой версии: это было связано с тем, что авторские рукописи Анн Голон подверглись жёсткой редакции, с исключением целых абзацев и страниц. К тому времени молодое поколение европейцев стало проявлять особый интерес к книгам об Анжелике. Также участились продажи тех книг, которые не были экранизированы. Заключительный роман («Анжелика и королевство Франция») предполагалось издать в 2012 году.

Скончалась 14 июля 2017 года в Версале, на 96 году жизни.

Публикации 
 под псевдонимом Жоэль Дантерн
 1940 — «Страна за моими глазами» («Au Pays de derrère mes yuex»)
 1946 — Master Kouki
 1949 — «Золотой камешек» («Le Caillou d’or»)
 1949 — «Патруль у фонтана Сан-Инносан» (La patrouille des Saints Innocents).
 1949 — «Случай с Лимбой» (La Caisse de Limba)
 1951 — Alerte au Tchad

 под именем Линды Бод
 1961 — «Моя истина» («Ma Vérité»), книга о деле Жакуя (l’Affaire Jacquou)

 совместно с Сержем Голон
 1953 — «Гиганты озера» (Les Géants du Lac) автором указан только Серж Голон
 1962 — «Сердце диких зверей» (Le Cœur des Bêtes Sauvages)
 Le Comte de Rochefort
 D’Artagnan
 Cartouche
 Raspoutine
 La Fayette
 La Duchesse de Chevreuse
 Savorgnan de Brazza

 Романы об Анжелике
 1956 — Анжелика / Маркиза ангелов ()
 1958 — Путь в Версаль ()
 1959 — Анжелика и король ()
 1960 — Неукротимая Анжелика / Анжелика в Берберии / Анжелика и Султан ()
 1961 — Бунтующая Анжелика / Бунт Анжелики / Мятежница Пуату / Анжелика в мятеже ()
 1961 — Анжелика и её любовь / Любовь Анжелики / Анжелика в любви / Анжелика и Рескатор ()
 1964 — Анжелика в Новом Свете ()
 1966 — Искушение Анжелики / Анжелика в Голдсборо ()
 1972 — Анжелика и Демон / Дьяволица ()
 1976 — Анжелика и заговор теней ()
 1980 — Анжелика в Квебеке ()
 1984 — Дорога надежды ()
 1985 — Триумф / Победа Анжелики ()

Примечания

Ссылки 

 [www.angeliquemarquise.forum24.ru/ Форум, посвященный роману-потоку об Анжелике в старой и новой версиях.]

Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели Франции XX века
Французские писательницы XX века